Каран:
 Каран — диакритический знак тайской письменности.
 Каран — должность в Державе Ахеменидов.

Персоналии 
 Каран — македонский царь.
 Каран — вероятный сын Филиппа II Македонского.
 Каран — македонский полководец.
 Каран, Василий Талемонович (род. 1938) — украинский тренер по лёгкой атлетике, Заслуженный тренер Украины.
 Каран, Донна (имя при рождении Донна Айви Фаске; род. 1948) — американский модельер и бизнесвумен.
 Каран, Юмит (род. 1976) — турецкий футболист, нападающий.

Топоним 
 Каран — остров в Персидском заливе.

Башкортостан 
 Каран — деревня в Мелеузовском районе.
 Каран — деревня разъезда в Мелеузовском районе.
 Каран — деревня в Альшеевском районе.
 Каран — село в Буздякском районе.
 Каран — село в Кугарчинском районе.
 Каран (приток Белой)
 Каран (приток Большой Арметки)
 Каран (приток Большого Кидаша)
 Каран (приток Буласова)
 Каран (приток Захмета)
 Каран (приток Курсака)
 Каран (приток Чукады)
 Каран (приток Уршака)
 Каран (приток Янгельки)

См. также